Molekulska formula -{C18H25NO2}- se može odnositi na:

 Alilprodin
 Moksazocin
 RTI-83